Hasse Carlsson och liknande namn kan syfta på

 Hasse Carlsson (Flamingokvintetten) (född 1944), sångare och kompgitarrist i Flamingokvintetten
 Hasse Carlsson (Noice) (1965–2002), gitarrist och sångare i Noice
 Hasse Carlsson (handbollsspelare) (1933–2006), svensk handbollsspelare, VM-guldmedaljör 1958

Se även
 Hans Karlsson